Бегалин — фамилия; имеет женскую форму Бегалина. Известные носители:
 Бегалин, Куаныш Багитжанович (род. 1992) — казахстанский футболист, нападающий.
 Бегалин, Мажит Сапаргалиевич (1922—1978) — казахский советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Бегалин, Сапаргали Искакович (1895—1983) — казахский советский писатель, один из основоположников казахской советской детской литературы.